Hungry Lucy — это американский darkwave, трип-хоп музыкальный дуэт с женским вокалом.

Биография 
Группа основана в 1998 году, она выпустила 4 полноразмерных диска на лейбле Alfa Matrix в Европе и на Hungry Media в США. Christa Belle и War-N Harrison встретились, когда Harrison должен был сделать трек «Blue Dress» для трибьюта группы Duran Duran в 1998 году и попросил Christa записать вокал. Дебютный альбом «Apparitions» вышел осенью 2000 года.

Hungry Lucy выпускалась на многих сборниках, включая «Elektrauma 5» из Triton Records в 1999, «The ultimate electro-industrial compilation» из Alfa Matrix в 2002 и «Noir — Smooth Female Trip Hop» из Dancing Ferret Discs в 2003. В 2005 альбом «To Kill a King» дебютировал на 9 месте в French Alternative Charts. Ограниченное EP издание «Reigndance» достигло 1 места в Dutch Underground Singles chart.

Название «Hungry Lucy» происходит от имени молодой девушки Lucy Ryan, которая умерла в 1792 году.

Состав группы 
 Christa Belle (род. 21 сентября 1974, Лексингтон, США) — вокал, тексты, музыка
 War-N Harrison (род. 9 декабря 1970, Шорхэм, Англия) — музыка, программирование

Дискография

Альбомы 
 Apparitions (2000)
 Apparitions: Revisited (2002)
 Glō (2003)
 To Kill a King (2004)
 Pulse of the Earth (2010)

EP 
 Reigndance Club (EP, 2004)
 Before We Stand... We Crawl (EP, 2006)

Клипы 
Посмотреть клипы на YouTube

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Alfa Matrix
 Legend Magazine 
 All Music Guide
 Discogs.com
 MySpace

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы из Цинциннати‎
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году